Dit is een lijst van planetoïden 50501-50600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (50501) - || 2000 DM97|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50502) - || 2000 DB98|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50503) - || 2000 DG98|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50504) - || 2000 DJ98|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50505) - || 2000 DP98|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50506) - || 2000 DV99|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50507) - || 2000 DW99|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50508) - || 2000 DF100|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50509) - || 2000 DB101|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50510) - || 2000 DE101|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50511) - || 2000 DZ101|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50512) - || 2000 DA103|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50513) - || 2000 DH103|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50514) - || 2000 DL105|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50515) - || 2000 DS105|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50516) - || 2000 DL106|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50517) - || 2000 DK109|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50518) - || 2000 DL109|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50519) - || 2000 DG110|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50520) - || 2000 DX110|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50521) - || 2000 DZ110|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50522) - || 2000 DU111|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50523) - || 2000 DQ116|| 27 februari 2000 || CSS
|-
| (50524) - || 2000 DY117|| 27 februari 2000 || CSS
|-
| (50525) - || 2000 EQ3 || 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50526) - || 2000 ET5 || 2 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50527) - || 2000 EE6 || 2 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50528) - || 2000 EL9 || 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50529) - || 2000 EC10|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50530) - || 2000 EP10|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50531) - || 2000 EZ11|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50532) - || 2000 EO12|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50533) - || 2000 EP12|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50534) - || 2000 EY12|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50535) - || 2000 EB13|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50536) - || 2000 EK13|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50537) - || 2000 EH14|| 3 maart 2000 || M. Tombelli, L. Tesi
|-
| (50538) - || 2000 EA15|| 3 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (50539) - || 2000 EM15|| 6 maart 2000 || Farra d'Isonzo
|-
| (50540) - || 2000 EK16|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50541) - || 2000 EV16|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50542) - || 2000 EZ16|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50543) - || 2000 ED17|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50544) - || 2000 EO17|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50545) - || 2000 ER17|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50546) - || 2000 ED18|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50547) - || 2000 ES18|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50548) - || 2000 EC19|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50549) - || 2000 EV19|| 6 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50550) - || 2000 EZ19|| 7 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50551) - || 2000 EJ20|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (50552) - || 2000 EV20|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (50553) - || 2000 EL21|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (50554) - || 2000 EC24|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50555) - || 2000 EF24|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50556) - || 2000 EQ24|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50557) - || 2000 EN25|| 8 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50558) - || 2000 EN26|| 4 maart 2000 || E. W. Elst, D. Taeymans
|-
| (50559) - || 2000 EA27|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50560) - || 2000 EB29|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50561) - || 2000 EB30|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50562) - || 2000 EX32|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50563) - || 2000 EF36|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50564) - || 2000 EE37|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50565) - || 2000 ES37|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50566) - || 2000 EL38|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50567) - || 2000 EN38|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50568) - || 2000 ES38|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50569) - || 2000 ET38|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50570) - || 2000 EZ38|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50571) - || 2000 EA39|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50572) - || 2000 EM39|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50573) - || 2000 EX39|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50574) - || 2000 ED40|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50575) - || 2000 EL40|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50576) - || 2000 EP40|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50577) - || 2000 EU40|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50578) - || 2000 EH41|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50579) - || 2000 EN41|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50580) - || 2000 EO41|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50581) - || 2000 EA42|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50582) - || 2000 ED42|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50583) - || 2000 EN42|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50584) - || 2000 EK43|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50585) - || 2000 EL43|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50586) - || 2000 EP43|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50587) - || 2000 ET45|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50588) - || 2000 EX45|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50589) - || 2000 ED46|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50590) - || 2000 EO46|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50591) - || 2000 EQ46|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50592) - || 2000 ES46|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50593) - || 2000 EU46|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50594) - || 2000 EV46|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50595) - || 2000 EZ46|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50596) - || 2000 EV47|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50597) - || 2000 EY47|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50598) - || 2000 EH48|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50599) - || 2000 EM48|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50600) - || 2000 ED49|| 9 maart 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten